Роберт Смит Хиченс (; 14 ноября 1864, Спелдхёрст, графство Кент — 20 июля 1950, Цюрих) — английский писатель и журналист.

Биография

Ранние годы 
Родился в Спелдхерсте в Кенте, в семье священника. Он был старшим сыном.

В молодости хотел стать музыкантом. Учился в Клифтон-колледже. Потом окончил Королевский колледж музыки. Он также учился в Лондонской школе журналистики.

В 1885 году (ему было семнадцать лет) он опубликовал первый роман «Секрет береговой охраны», не имевший успеха.

Знакомство с окружением Уайльда 
Хиченс был заядлым путешественником. Особенно его привлекал Египет, куда впервые отправился туда в начале 1890-х годов из-за своего слабого здоровья. В дальнейшем он предпочитал жить вне Англии — большую часть жизни он провёл на континенте, в Швейцарии и на Ривьере.

Хиченс был гомосексуалистом, что позволило ему быстро стать своим в этом кругу. Это помогло ему, собрав факты о пристрастиях Уайльда, написать и анонимно напечатать роман «Зелёная гвоздика» (; русский перевод 2009), сатирически изображающий Уайлда (под именем Эсме Амаринт), Дугласа (под именем «Реджи») и всю их среду.

Роберт Хиченз задумал «Зеленую гвоздику» («The Green Carnation») в 1893 году, во время развлекательного путешествия на речном судне по Нилу в компании писателя Э. Ф. Бенсон, молодого Фрэнка Лоусона (его семье принадлежала газета «Дейли кроникл») и литератора Реджинальда Тернера, близкого друга Уайльда. Во время плавания молодые люди развлекались рассказами об Уайльде, которые Хиченс записывал и впоследствии использовал в своей книге. Там же он познакомился с лордом Альфредом Дугласом (Бози), который по возвращении в Англию представил его Оскару Уайлду. На протяжении примерно года Хиченс входил в окружение Уайлда.

Название сочинения — «Зелёная гвоздика» — связана с очередной эстетской выходкой Уайльда, который в феврале 1892 года вышел на сцену театра «Сент-Джеймс» после премьеры "Веера леди Уиндермир" с химически окрашенной зелёной гвоздикой в петлице. Такой же цветок надели и некоторые его друзья. Публика восприняла это как символ тайного (и, очевидно, гомосексуального) общества.

Роман имел скандальный успех, фигурировал на судебном процессе против Уайлда. По мнению современного критика,

«Зелёная гвоздика» — как раз потому, что это довольно слабое в художественном отношении произведение — предъявила уайльдовскую позицию в самом плоском и «подрывающем основы» виде, и даже та часть публики, которая раньше лишь забавлялась выходками взбалмошного эстета, почувствовала, что привычные ценности находятся под угрозой.

После суда над Уайльдом роман был запрещён. Однако Хиченз сделал себе имя на этой истории и смог начать успешную карьеру.

Литературная карьера 
Во второй половине 1890-х годов работал музыкальным критиком в журнале «London World», сменив на этой должности Бернарда Шоу, и выпускал по новому роману в год.

Первым большим успехом Хиченса стал роман «Человек с богатым воображением» (An Imaginative Man,1895), в котором он эксплуатировал своё знание Египта. Сюжет романа — молодой человек в Каире сходит с ума после серии сексуальных приключений и в конце концов разбивает себе грудь о статую Великого Сфинкса. Роман имел коммерческий успех, после чего Хиченс написал ещё ряд романов в восточном стиле.

В дальнейшем он бросил критику и полностью перешёл на литературную работу — и в общей сложности опубликовал около 50 романов, многие из которых навеяны многочисленными путешествиями, в том числе по Северной Африке. Основные темы его романов — Восток, безумие, а также сатира на британцев и британский образ жизни.

Начиная с 1915 года не менее 15 из них были экранизированы. Особой популярностью в этом отношении пользовался роман «Сад Аллаха» (; 1904, русский перевод 1914), поставленный трижды — в 1916, 1927 (режиссёр Рекс Ингрэм) и 1936 (Марлен Дитрих в главной роли) годах. Поздний роман Хиченса «Дело Парадайн» (; 1933) был экранизирован в 1947 году Альфредом Хичкоком.

Библиография 

  Тайна береговой охраны (The Coast Guard's Secret, 1886)
 Зелёная гвоздика (The Green Carnation, издано анонимно в 1893)
 Человек с воображением (An Imaginative Man, 1895). Дореволюционнй русский перевод: Мечтатель. «Вестник Европы», N 9-10, 1896
 Пламя (Flames, 1897)
 Лондонцы (The Londoners, 1898)
 Раб (The Slave, 1899)
 Пррок с Беркли-сквер (The Prophet of Berkeley Square, 1901)
 Феликс (Felix, 1902)
 Чёрный спаниэль и другие истории (Black Spaniel, and Other Stories (1905). Русский перевод: Черный пудель: Повесть / Роберт Хиченс ; Пер. с англ. И. Гордон. - Москва ; Петроград : Гос. изд-во, 1923. (Всеобщая библиотека; № 52).
 Сад Аллаха (The Garden of Allah, 1904)
 Женщина с веером (The Woman with the Fan, 1904). Русский перевод - Р. Хиченс. Женщина с веером. - Издание редакции "Нового журнала литературы, искусства и науки", СПб, 1905
 Зов крови (The Call of the Blood, 1906)
 Барбари Шип (Barbary Sheep, 1907)
 Пленённый дух (A Spirit in Prison, 1908)
 Белла Донна (Bella Donna, 1909).
 Плодоносящая лоза (The Fruitful Vine, 1911)
 The Dweller on the Threshold (1911)
 Путь амбиций (The Way of Ambition, 1913)
 В пустыне (In the Wilderness, 1917)
 Змеиный укус (Snake-Bite, 1919)
 Миссис Марден (Mrs. Marden, 1919)
 Дух времени (Spirit of the Time, 1921)
 Любовь в декабре (December Love, 1922)
 Последний раз (The Last Time, 1924)
 После приговора (After the Verdict, 1924)
 Браслет (The Bracelet, 1930)
 Первая леди Брендон (1931)
 Мортимер Брайс (1932)
 Дело Парадайн (1933)
 Сила убить (1934)
 Пирамида (1936)
 Шестое октября (1936)
 Даниэль Эйрли  (1937)
 Секретная информация (1938)
 Путешествие вверх (1938)
 То, что скрыто (1939)
 Миллион (1940)
 Новый путь жизни (1942)
 Фата (1943)
 Арфы на ветру (1945)
 Под влиянием магии (Beneath the Magic, 1950), в США роман выходил под альтернативным названием "Странная леди"/

Источники

Ссылки 
 
 Произведения Роберта Хиченса в проекте Gutenberg

Писатели Великобритании
Английские писатели